Белохво́стиков — фамилия, женский вариант — Белохво́стикова.

Фамилия:
 Белохвостиков, Александр Ефимович (1914—1943) — советский партийный деятель, участник Витебского антифашистского подполья.
 Белохвостиков, Евгений Сергеевич (род. 1992) — российский хоккеист, защитник.
 Белохвостиков, Николай Дмитриевич (1918—1984) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

 Белохвостикова, Наталия Николаевна (род. 1951) — советская и российская киноактриса.

См. также 
 Белохвостик